Landtagswahlkreis Stuttgart steht für:

 Landtagswahlkreis Stuttgart I
 Landtagswahlkreis Stuttgart II
 Landtagswahlkreis Stuttgart III
 Landtagswahlkreis Stuttgart IV